Stanisław Skowron (1900-1976) – biolog, genetyk
Stanisław Skowron (1923-1993) – żołnierz Armii Krajowej
 Stanisław Skowron (1939-2004) – żużlowiec i trener żużlowy